

Біологія 
Чорна вдова - рід отруйних аранеоморфних павуків підродини Latrodectinae з родини Павуки-тенетники (Theridiidae).

Чорна вдова - вид павуків, поширений в Північній і Південній Америці.

Астрономія 
Чорна вдова - мілісекундний пульсар з маломасивним компаньйоном у тісній подвійний системі з коротким орбітальним періодом.

Персонажі 
Чорна вдова - позивний декількох вигаданих персонажів, що фігурують в американських коміксах видавництва Marvel Comics.

Чорна вдова (Наташа Романова) - вигадана персонажка серії коміксів Marvel.

Чорна вдова (Олена Бєлова) - вигадана персонажка, шпигунка в Marvel Comics і другий персонаж, що використовує ім'я Чорна вдова.

Чорна вдова (Меліна Востокова) - вигаданий персонаж, шпигунка в Marvel Comics і третій персонаж, що використовує ім'я Чорна вдова.

Фільми 
«Чорна вдова» - американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics про супергероїню Чорну вдову.

Історія 
Чорна вдова - чеченська жінка-смертниця.

Операція Чорна Вдова - операція правоохоронних органів проти злочинної організації Нуестра Фаміліа у північній Каліфорнії.